Jägerhof steht für:

Orte
 Jägerhof (Bergisch Gladbach), Ortsteil von Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
Ortsteil von Breisach am Rhein, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Stadtteil von Ehingen (Donau), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Jägerhof (Groß Wüstenfelde), Ortsteil der Gemeinde Groß Wüstenfelde, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Jägerhof (Katzow), Ortsteil von Katzow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Jägerhof (Ludwigslust), Wohnplatz von Ludwigslust, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Jägerhof (Pfedelbach), Wohnplatz in der Ortschaft Heuberg/Buchhorn/Gleichen, der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Jägerhof (Waren), Ortsteil von Waren (Müritz), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Jägerhof (Wipperfürth), Ortsteil von Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Jägerhof (Wuppertal), Ortsteil von Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Pieski, Ortsteil von Cewice, in der Woiwodschaft Pommern in Polen

Bauwerke
 Jägerhof (Ahrweiler), Gasthof
 Rittergut Jägerhof, historisches Gebäude in Augustusburg und ehemalige selbstständige Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Jägerhof (Dresden), historisches Gebäude in Dresden
 Jägerhof (Rölsdorf), historisches Gebäude in Düren
 Hoteltrakt Jägerhof (Rölsdorf), historisches Gebäude in Düren
 Schloss Jägerhof in Düsseldorf
 Gasthaus „Zum Jägerhof“, Kulturdenkmal in Radebeul, Landkreis Meißen in Sachsen
 Jägerhof im Paradies, Kulturdenkmal in Radebeul, Landkreis Meißen in Sachsen
 Jägerhof (Weißenfels), Kulturdenkmal in Weißenfels, Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Jägerhof (Wilhelmsthal), historisches Gebäude in Marksuhl
 Erlebnistierpark Jägerhof, Tierpark bei Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg
 Großherzoglicher Jägerhof

Siehe auch:
 Jagdhof